Az 1974-es Tour de France volt a 61. francia körverseny. 1974. június 27-e és július 21-e között rendezték. Franciaországon kívül első alkalommal egy rövid szakaszon Angliában majd Belgiumban és Spanyolországban is versenyzett a mezőny. Luis Ocaña gyengén szerepelt a Vueltán, kihagyták a spanyol csapatból, Joop Zoetemelk agyhártyagyulladással kórházban volt, de Merckx a Giro d’Italia és a Tour de Suisse megnyerése után itt volt. Gerben Karstens a hatodik szakaszon 10 perces idő büntetést kapott, miután a holland csapat kiállt mellette, visszakapta a levont időt és újra az élre került. A hetedik szakasz megnyerésével állt az élre Eddy Merckx, és egyedül a már 38 éves Raymond Poulidor lehetett rá veszélyes de további hat szakaszgyőzelmével ötödször lett Tour de France bajnok. A tizenötödik szakasz Spanyolországban vezetett, a baszk szeparatista ETA bombát robbantott az útvonalon, de senki sem sebesült meg. A következő szakasztól kezdve Poulidor és Vincente Lopez-Carril küzdött a második helyért, 5 másodperc döntött a végén a két versenyző között.

Szakaszok

Végeredmény

Egyéni verseny

Pont verseny

Hegyek királya

Kombináció

Csapatverseny

További információk 

 A verseny végeredménye 
 Emlékezés a bajnokokra 

Tour
1973